Наумовский — фамилия и топоним:

 Наумовский, Васко (род. 1980) — македонский политик.
 Наумовский — хутор в Пролетарском районе Ростовской области.

См. также 
 Наумовский сельсовет